Alcina steht für:

 Alcina, Oper von Georg Friedrich Händel
 La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina, Oper von Francesca Caccini
 das Unternehmen Alcina Wolff Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft, siehe Dr. Wolff Arzneimittel
 eine Gemeinde in der Region Siebenbürgen in Rumänien, siehe Alțâna